Dupont kan syfta på:

Dupondtarna – två fiktiva detektiver som förekommer i många av Hergés album om Tintins äventyr
DuPont – ett amerikanskt multinationellt kemisk-tekniskt företag

Personer
Franskt efternamn som betyder någon som bor vid bron
Clifford Dupont
Edouard Dupont
Gabriel Dupont
Jacques Dupont
Jacques-Charles Dupont de l'Eure
Louis-Pierre Henriquel-Dupont 
Madeleine Dupont
Paul Dupont
Pierre Dupont (konstnär)
Pierre Dupont (poet)
Pierre Dupont de l'Étang